BCH-code kan het volgende betekenen: 
BCH-code (scheepvaart), een standaard voor het veilig vervoer van chemicaliën 
BCH-code (coderingstheorie), een digitale foutcorrigerende code